Unsöld steht für:
 (2842) Unsöld, ein Asteroid des Hauptgürtels

Unsöld ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Unsöld (1905–1995), deutscher Astronom und Physiker
 Johann Felix Unsöld (1852–1931), deutscher Ingenieur, Erfinder der Roheis-Erzeugung 
 Oliver Unsöld (* 1973), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Unsoeld
 Unseld